Gauliga Bayern 1942/43 steht für:

 Gauliga Nordbayern 1942/43
 Gauliga Südbayern 1942/43